Верндорф () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия. Входит в состав округа Грац-Умгебунг.  

. Официальный код  —  60655.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Виллибальд Рорер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии